Список лучших альбомов США 2006 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 2006 год.

История 
Лучшим альбомом года стал диск «Some Hearts» американской певицы в стиле кантри Кэрри Андервуд (Carrie Marie Underwood), ставшей победительницей четвёртого сезона телеконкурса American Idol 2005 года. По данным журнала Billboard, её дебютный альбом «Some Hearts» стал самым продаваемым альбомом 2006 года в США, и по состоянию на начало декабря 2007 года — продан в количестве 6 млн. копий в США. С альбома «Some Hearts» в течение 2 лет было выпущено 5 синглов — «Inside Your Heaven», «Jesus Take The Wheel», «Don’t Forget To Remember Me», «Wasted» и «Before He Cheats», каждый из которых занимал первые строчки кантри-чартов в Америке и Канаде.

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 2006 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 2006 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 2006 года (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2006 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 2006 году (Billboard)
 Список R&B синглов №1 в США в 2006 году
 Список хитов №1 в Европе в 2006 году

Примечания

Ссылки 
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив)

Чарты Billboard 2006 года
Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)